21-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 27 по 28 января 1979 года на санно-бобслейной трассе в Кёнигсзе (ФРГ).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Санный спорт
Январь 1979 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе